Miejscowości w USA:
 Koshkonong – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Oregon
 Koshkonong – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Koshkonong (ang. Koshkonong Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson